Åldanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Åldanskär (vid Lempnäs, Houtskär), Åboland, 
 Åldanskär (norr om Svinö, Houtskär), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar